Il singolare maschile del torneo di tennis Internazionali d'Italia 1963 è stato vinto dall’australiano Martin Mulligan che ha battuto lo jugoslavo Boro Jovanović, per 6-2, 4-6, 6-3, 8-6.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Internazionali d'Italia 1963